

Васильєвська сільська рада — сільське поселення, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Васильєвська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Васильєвська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Васильєвська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область